est la formule brute de plusieurs isomères.

 anthanthrène, numéro CAS 
 benzo[ghi]pérylène, numéro CAS